Tyler Ennis (né en 1989), joueur canadien de hockey sur glace ;
Tyler Ennis (né en 1994), joueur canadien de basket-ball.